Gheorghe Doja se poate referi la:
Gheorghe Doja
Localități din România:
Gheorghe Doja, Bacău
Gheorghe Doja, Ialomița, reședința comunei cu același nume
Gheorghe Doja, Mureș, reședința comunei cu același nume